Угрини може да се односи на:

 Угрини (Бузет), насељено место града Бузета, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Угрини (Винодолска општина), бивше насељено место, од 2001. припојено насељу Брибир, у Винодолској општини, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска